Dave Taylor est un homme politique canadien ;
 Dave Taylor (1955-) est un joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1957-) est un catcheur anglais ;
 Dave Taylor (1988-) est un joueur de rugby à XIII australien.